Ambtshof (Bredevoort), straat in Bredevoort
 Ambtshof (Diepenveen), straat in Diepenveen